Горбови́чи () — агрогородок в составе Горбовичского сельсовета Чаусского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Расположен на реке Реста в 500 метрах от автодороги Могилев - Чаусы.

История 
Первое упоминание деревни датируется 1560 годом. Она находилась в составе Могилевской волости. В 1604 году в деревне было 37 дворов, корчма, мельница на реке Реста. 

В 1897 году – 75 дворов, 503 жителя, почтовая станция, 2 деревянные каплицы, школа, хлебозапасной магазин, водяная мельница, лавка, питейный дом, входила в состав Голеновской волости Чаусского повета. В 1905 году открыта казенная винная лавка. В 1909 году – 106 дворов, 641 житель.

Советская власть установлена в декабре 1917 года. В 1929 году проложена железная дорога. В 1930 году организован колхоз имени И.В. Сталина, который объединял 19 хозяйств, работала кузница и водяная мельница. С 1933 года колхоз обслуживала Рестянская МТС.

В Великую Отечественную войну с 15 июля 1941 года по 24 июня 1944 года была оккупирована немцами.

В 1970 году в деревне было 303 двора, маслозавод, пекарня, швейная мастерская, средняя школа, детский сад, клуб, библиотека, больница, аптека, отделение связи, столовая, 3 магазина.

Население 

 2010 год — 1020 человек

См. также 
 Горбовичский сельсовет
 Чаусский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Агрогородки Чаусского района